Eifelblick steht für:
 Eifelblick, Aussichtspunkt an der Zickelburg bei Bad Honnef
 Eifelblick oder Feuerwachturm Wolfgarten, ehemaliger Aussichtsturm bei Schleiden-Wolfgarten

Siehe auch:
 Eifel-Blicke